Głuszyca (gemeente), een stad- en landgemeente in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Wałbrzyski
 Głuszyca (stad), een stad in bovenstaande gemeente